Kurfürstin Elisabeth ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Elisabeth von Böhmen (1292–1330), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Elisabeth von Namur (1330–1382), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Elisabeth von Pommern (1345–1393), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Elisabeth von Hohenzollern-Nürnberg (1358–1411), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz 
 Elisabeth von Lindow-Ruppin (1373–1370), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Elisabeth von Bayern (1383–1442), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth von Luxemburg (1409–1442), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Elisabeth von Bayern (1443–1484), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Elisabeth von Dänemark, Norwegen und Schweden (1485–1555), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth von Hessen (1539–1582), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Elisabeth von Anhalt (1563–1607), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Elisabeth Stuart (1596–1662), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz und Königin und Kurfürstin von Böhmen

siehe auch:
 Elisabeth Amalie von Hessen-Darmstadt (1635–1709), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Elisabeth Auguste von Pfalz-Sulzbach (1721–1794), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz und von Bayern
 Elisabeth Charlotte von der Pfalz (1597–1660), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg

 Elisabeth Renata von Lothringen (1574–1635), durch Heirat Kurfürstin von Bayern